The Harder They Come — альбом с саундтреком к культовому ямайскому фильму под тем же названием. Альбом выпущен в 1972 году в Великобритании на Island Records (ILPS 9202), в феврале 1973 года был выпущен в Северной Америке на Mango Records (SMAS-7400). Альбом достиг #140 в чарте Billboard 200.

Об альбоме 
В центре саундтрека — герой фильма регги-исполнитель Джимми Клифф. Но только заглавный трек «The Harder They Come» был написан Клиффом специально для фильма. Другие три композиции Клиффа, это более ранние его работы. Остальная часть альбома — сборник синглов, выпущенных на Ямайке в период с 1967 по 1972 годы, собранные режиссёром фильма Перри Хенцелем среди его любимых регги-исполнителей. Помимо Клиффа в этот список вошли: The Melodians, The Slickers, DJ Scotty, а также плодотворные ранние звёзды регги Десмонд Деккер и Toots and the Maytals.

Альбом с саундтреком сыграл важную роль в популяризации регги в Соединенных Штатах и остальном мире. Сам фильм открыл жанр, который ранее был изолирован в пределах одной только Ямайки, остальному миру. В 2003 году альбом занял 119 место в списке 500 величайших альбомов всех времён по мнению журнала Rolling Stone. Альбом также появляется в списке лучших альбомов на страницах журналов Time и Blender и был назван 97-м лучшим альбомом 1970-х годов по версии Pitchfork Media.

5 августа 2003 Universal Music Group выпустила подарочное издание альбома, где был обновленный оригинал переизданный на одном диске, а также бонус-диск. Бонус-диск продолжил идею оригинального саундтрека и включил дополнительные синглы раннего регги, диск получил название Reggae Hit the Town: Crucial Reggae 1968—1972.

Список композиций

Участники записи 

 Jimmy Cliff — вокал
 Dave and Ansel Collins — вокал треков переиздания
 Desmond Dekker — вокал
 Eric Donaldson — вокал треков переиздания
 The Ethiopians — вокал треков переиздания
 The Maytals — вокал
 The Melodians — вокал
 Johnny Nash — вокал треков переиздания
 Scotty — вокал
 The Slickers — вокал
 The Uniques — вокал треков переиздания
 Jackie Jackson — бас-гитара
 Winston Grennan — ударные
 Beverley’s All-Stars — инструменты

 Gully Bright — продюсер
 Jimmy Cliff — продюсер
 Tommy Cowan — продюсер треков переиздания
 Larry Fallon — продюсер треков переиздания
 Derrick Harriott — продюсер
 Leslie Kong — продюсер
 Bunny Lee — продюсер треков переиздания
 Byron Lee — продюсер
 Warwick Lyn — продюсер треков переиздания
 Johnny Nash — продюсер треков переиздания
 Winston Riley — продюсер треков переиздания

Другие участники 
 Dana Smart — руководитель
 Pat Lawrence — исполнительный продюсер
 Vartan — арт-директор переиздания
 John Bryant — иллюстратор обложки
 Gavin Larsen — цифровой мастеринг

См. также 
 «Тернистый путь» () (1972)

Примечания

Ссылки 

Саундтреки 1972 года
Альбомы Island Records
Регги-альбомы